Процесно право се може односити на:
 Кривично процесно право
 Грађанско процесно право